Сергей Юрьевич Зак (2 марта 1977, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский и исландский хоккеист.

Карьера

Начало карьеры 
Хоккеем Сергей Зак начал заниматься в возрасте 6-и лет под руководством тренера Валерия Евгеньевича Цалпанова за команду СКА Ленинград. За эту команду уже играл его брат, Олег Зак.

Клубная карьера 
Впервые в крупном турнире Сергей сыграл в сезоне 1997/1998 за клуб ЦСК ВВС Самара, в чемпионате ФХР. Так же он участвовал в чемпионате РХЛ за тот же клуб.

Отыграв в чемпионате России 2 сезона, Сергей Зак уехал за границу. Участвовал в чемпионатах Швеции и Германии, а с 2000 года стал играть в Исландской хоккейной лиге за клуб Бьёрнин Рейкьявик. C 2009 по 2011 год был главным и играющим тренером команды, а в 2012 году стал чемпионом Исландии.

Международная карьера 
С 1997 по 2003 год Сергей Зак играл в чемпионатах мира за сборную Израиля. В 2000 году стал чемпионом мира в группе D. Выступая за сборную забросил 47 шайб в 33 матчах и на 2014 год, лучшим бомбардиром сборной.

Параллельно тренировал юниорскую и молодёжную сборные Исландии, а в 2004 году был помощником главного тренера сборной Исландии

Статистика 
 Последнее обновление: 16 февраля 2015 года

Клубная карьера

Международные соревнования

Тренерская статистика 
 Последнее обновление: 16 февраля 2015года

Клубная карьера

Ссылки 

 
 
 
 

Игроки ХК ЦСК ВВС
Игроки ХК «Бьёрнин»
Игроки ХК «Хунар»
Хоккеисты России
Хоккеисты Израиля
Хоккеисты Исландии
Игроки сборной Израиля по хоккею с шайбой
Тренеры сборной Исландии по хоккею с шайбой
Хоккейные тренеры Исландии